Hassenhausen ist der Name folgender Orte:

 Hassenhausen (Fronhausen), Ortsteil von Fronhausen im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Hassenhausen (Naumburg), Ortsteil von Naumburg (Saale) im Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt